Electronic Entertainment Expo 2010 (сокр. E3 2010) — 16-я международная выставка компьютерных игр Electronic Entertainment Expo (E3). E3 является ежегодной торговой выставкой в индустрии компьютерных игр, которая проводится организацией Entertainment Software Association (ESA). Е3 2010 проходила с 14 по  включительно в Los Angeles Convention Center.

Пресс-конференции

Список заметных компаний 
Список компаний, чья продукция наиболее ярко, заметно и объёмно демонстрировалась на E3 2010.

Список известных игр 
Список известных игр, которые были продемонстрированы на E3 2010.

2K Games
 Mafia II (PC, PS3, 360)
 Sid Meier's Civilization V (PC)
 Spec Ops: The Line (PC, PS3, 360)
 XCOM (PC, PS3, 360)
Activision
 Call of Duty: Black Ops (PS3, PC, 360, Wii)
 Goldeneye 007 (Wii)
 Guitar Hero: Warriors of Rock (PS3, 360, Wii)
 DJ Hero 2 (PS3, 360, Wii)
 DJ Hero 3D (3DS)
 Tony Hawk: Shred (PS3, 360, Wii)
 Transformers: War for Cybertron (PS3, 360, PC)
Atari
 Test Drive Unlimited 2 (PS3, 360, PC)
 The Witcher 2: Assassins of Kings (PC)
Atlus
 Etrian Odyssey III: The Drowned City (DS)
Bethesda Softworks
 Brink (PS3, 360, PC)
 Fallout: New Vegas (PS3, PC, 360)
 Hunted: The Demon's Forge (PS3, 360, PC)
 Rage (PS3, 360, PC)
Capcom
 1942 (iPhone)
 Bionic Commando Rearmed 2 (PS3, 360)
 Dead Rising 2 (PS3, PC, 360)
 Ghost Trick: Phantom Detective (DS)
 Ghosts 'N Goblins: Gold Knights (iPhone)
 Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds (PS3, 360)
 MotoGP 09/10 (PS3, 360)
 Ōkamiden (DS)
 Resident Evil Revelations (3DS)
 Sengoku Basara: Samurai Heroes (PS3, Wii)
 Super Street Fighter IV 3D Edition (3DS)
Disney Interactive Studios
 Epic Mickey (Wii)
 Guilty Party (Wii)
 Pirates of the Caribbean: Armada of the Damned (PS3, 360, PC)
 Toy Story 3: The Video Game (Wii, PS3, 360, PC)
 Tron Evolution (PC, PS3, 360)
 Tron: Legacy (iPhone)
Electronic Arts
 All Points Bulletin (PC)
 Battlefield: Bad Company 2 Vietnam (PC, 360, PS3)
 Bulletstorm (PS3, PC, 360)
 Crysis 2 (PS3, PC, 360)
 Dead Space 2 (PS3, PC, 360)
 EA Sports Active 2.0 (Wii)
 EA Sports MMA (PS3, 360)
 FIFA 11 (PC,PS2,DS,Wii,PSP,PS3,360,)
 Madden NFL 11 (PS2, PS3, PC, 360, Wii, PSP)
 Medal of Honor (PC, PS3, 360)
 NBA Jam (Wii)
 NCAA Football 11 (PS2, PS3, 360)
 Need for Speed: Hot Pursuit (PC, PS3, 360)
 NHL 11 (PS3, 360)
 NHL Slapshot (Wii)
 Spare Parts (PS3, 360)
 The Sims 3 (3DS, DS, PS3, Wii, 360)
 Tiger Woods PGA Tour 11 (PS3, Wii, 360)
Konami
 Castlevania: Harmony of Despair (XBLA)
 Castlevania: Lords of Shadow (PS3, X360)
 Def Jam Rapstar (Wii)
 Ninety-Nine Nights II (360)
 Pro Evolution Soccer 2010 (iOS)
 Rush’N Attack Ex-Patriot (PS3, 360)
 Saw II: Flesh & Blood (PS3, 360)
 Silent Hill 8 (PS3, 360)
 Metal Gear Solid: Rising  (PS3, PC, 360)
 Metal Gear Solid: Snake Eater 3D (3DS)
LucasArts
 Lego Star Wars III (DS, PC, PS3, PSP, Wii, 360)
 Monkey Island 2: LeChuck's Revenge (PC, PS3, 360)
 The Force Unleashed II (DS, PC, PS3, PSP, Wii, 360)
 Star Wars: The Old Republic (PC)
Microsoft
 Codename: Kingdom (360)
 Fable III (360, PC)
 Gears of War 3 (360)
 Halo: Reach (360)
 Milo and Kate (360)
 Kinect games (360)
 Kinect Adventures (360)
 Kinect Joy Ride (360)
 Kinect Sports (360)
 Kinectimals (360)
MTV Games
 Dance Central (360)
 Rock Band 3 (PS3, 360, Wii, DS)
Namco Bandai
 Ace Combat: Joint Assault (PSP) 
 Clash of the Titans (PS3, 360)
 Enslaved (PS3, 360)
 Dragon Ball: Origins 2 (DS)
 Naruto: Ultimate Ninja Storm 2 (PS3, 360)
 Pac-Man Party (Wii)
 Splatterhouse (PS3, 360)
 Time Crisis: Razing Storm (PS3)
Natsume
 Harvest Moon DS: Grand Bazaar (DS)
 Lufia: Curse of the Sinistrals (DS)
 Rune Factory 3: A Fantasy Harvest Moon (DS)
Nintendo
 Animal Crossing: New Leaf (3DS)
 Donkey Kong Country Returns  (Wii)
 Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies (DS)
 FlingSmash (Wii)
 Golden Sun: Dark Dawn (DS)
 Kid Icarus: Uprising (3DS)
 Kirby's Epic Yarn (Wii)
 The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D (3DS)
 The Legend of Zelda: Skyward Sword (Wii)
 Mario Kart (3DS)
 Mario Sports Mix (Wii)
 Mario vs. Donkey Kong: Mini-Land Mayhem! (DS)
 Metroid: Other M (Wii)
 Nintendogs + Cats (3DS)
 Paper Mario (3DS)
 Pilotwings Resort (3DS)
 Pokémon Ranger: Guardian Signs (DS)
 PokéPark Wii: Pikachu's Adventure (Wii)
 Professor Layton and the Mask of Miracle (3DS)
 Professor Layton and the Unwound Future (DS)
 Samurai Warriors 3 (Wii)
 Star Fox 64 3D (3DS)
 Steel Diver (3DS)
 Wii Party (Wii)
Prope
 Ivy The Kiwi (Wii, DS, Windows Phone)
Sega
 Conduit 2 (Wii)
 Crazy Taxi (PS3, 360)
 Phantasy Star Portable 2 (PSP)
 Sonic Adventure (PS3, 360)
 Sonic the Hedgehog 4: Episode 1 (PS3, 360, Wii, iOS)
 Sonic Colors (Wii, DS)
 Sonic (3DS)
 Tournament of Legends (Wii)
 Valkyria Chronicles 2 (PSP)
 Vanquish (PS3, 360)
 Yakuza 4 (PS3)
Seven45 Studios
 Power Gig: Rise of the SixString (PS3, 360)
Square Enix
 Codename: Chocobo Racing 3D (3DS)
 Deus Ex: Human Revolution (PS3, PC, 360)
 Dungeon Siege III (PS3, 360, PC)
 Final Fantasy XIV (PS3, PC)
 Final Fantasy: The 4 Heroes of Light (DS)
 Front Mission Evolved (PS3, 360, PC)
 Kane & Lynch 2: Dog Days (PC, PS3, 360)
 Kingdom Hearts Birth by Sleep (PSP)
 Kingdom Hearts Re: coded (DS)
 Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance (3DS)
 Lara Croft and the Guardian of Light (PS3, PC, 360)
 The 3rd Birthday (PSP)
Sony
 Dead Nation (PS3)
 EyePet (PS3)
 Free Realms (PS3)
 Gran Turismo 5 (PS3)
 Hot Shots Tennis: Get a Grip (PSP)
 Heroes on the Move (PS3)
 Infamous 2 (PS3)
 Invizimals (PSP)
 Killzone 3 (PS3)
 Kung Fu Rider (formerly Slider) (PS3)
 LittleBigPlanet 2 (PS3)
 MotorStorm: Apocalypse (PS3)
 PlayStation Move games (PS3)
 SOCOM 4 (PS3)
 Sorcery (PS3)
 Sports Champions (PS3)
 Start the Party (PS3)
 TV Superstars (PS3)
 The Agency (PS3, PC)
 The Fight: Lights Out (PS3)
 The Last Guardian (PS3)
 The Shoot (PS3)
 The Sly Collection (PS3)
 Twisted Metal (PS3)
SNK Playmore
 The King of Fighters XIII (PS3, 360)
THQ
 Devil's Third (PS3, 360)
 de Blob: The Underground (Wii, PS3, 360, DS, 3DS)
 Homefront (PS3, PC, 360)
 Red Faction: Armageddon (PS3,360,PC)
 Warhammer 40,000: Dark Millennium Online (PC)
 Warhammer 40,000: Space Marine (PS3, 360) 
 WWE SmackDown vs. Raw 2011 (360, PS2, PS3, PSP, Wii,)
 WWE Online (PC)
 WWE All Stars (360,PS2,PS3,PSP,Wii)
Tecmo Koei
 Dead or Alive 3D (3DS)
 Fist of the North Star: Ken's Rage (PS3, 360)
 Samurai Warriors 3D (3DS)
 Trinity: Zill O'll Zero (PS3)
 Quantum Theory (PS3, 360)
 Warriors: Legends of Troy (PS3, 360)
Ubisoft
 Assassin's Creed: Brotherhood (PS3, PC, 360)
 Battle of Giants: Dinosaur Strike (3DS)
 Battle Tag  (неизвестно) 
 Driver: San Francisco (PS3, PC, X360, Wii, Mac OS X)
 Just Dance 2 (Wii)
 Scott Pilgrim vs. the World: The Game (PS3, 360)
 Shaun White Skateboarding (PS3, PC, 360, Wii)
 Rayman Origins (PSN, XBLA, WiiWare, iOS)
 Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier (PS3, PC, 360, Wii, DS, PSP)
 Tom Clancy's H.A.W.X. 2 (PC, PS3, 360, Wii)
 Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory (3DS)
 Tom Clancy’s Ghost Recon (3DS)
Valve
 Portal 2 (PC, Mac, 360, PS3)
Warner Bros. Interactive
 Batman: The Brave and the Bold – The Videogame (DS, Wii)
 Batman: Arkham City (PS3, PC, 360)
 F.E.A.R. 3 (PC, PS3, 360)
 Game Party 4 (360)
 Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole Lego Harry Potter: Years 1-4 (DS,PS2,PC, PS3, PSP, Wii, 360)
 The Lord of the Rings: Aragorn's Quest (DS, PS2, PS3, PSP, Wii)
 The Lord of the Rings: War in the North (PC, PS3, 360)
 Mortal Kombat (PS3, 360)
 Super Scribblenauts'' (DS)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Е3

Electronic Entertainment Expo
2010 год в Калифорнии
Июнь 2010 года